Blantyre, une localité du South Lanarkshire en Écosse ;
 Blantyre, une localité du district de Blantyre au Malawi ;
District de Blantyre, un des districts du Malawi ;
Archidiocèse de Blantyre, seul archidiocèse du Malawi